Rewari (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Rewari (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Rewari
 Rewari (Rural)